Вадим Николаевич Рубан (род. 13 июня 1964, Новосибирск) — российский шахматист, гроссмейстер (1991).

Шахматная карьера 
В чемпионатах РСФСР — 1-2 место (1988, с Р. Холмовым), 2 место (1987). В составе 2-й сборной РСФСР участник 17-го первенства СССР между командами союзных республик (1985) в г. Волгограде (команда заняла 7-е место; В. Рубан выступал на 6-й доске и выиграл золотую медаль в индивидуальном зачёте).

В составе команды «Урожай» участник 13-го командного кубка СССР (1984) в г. Киеве.

В составе команды «Вектор» (г. Новосибирск) участник следующих соревнований:
 2-й клубный кубок СССР (1990) в г. Подольске (4-е место).
 2 Кубка европейских клубов: 1990 (команда дошла до четвертьфинала) и 1994 (5-е место).
 2-й командный чемпионат России (1994) в Колонтаево. Команда завоевала серебряные медали.

Лучшие результаты в международных турнирах: Улан-Батор (1988) — 1-е; Будапешт (1989, побочный турнир) — 1-2-е; Пула (1989) — 2-7-е; Будапешт и Бела-Црква (1989) — 1-2-е; Балашшадьярмат — 1-3-е.

Участник отборочного турнира к первенству мира по версии ПША (1993; выступил неудачно).

В середине 1990-х прекратил выступления в турнирах.

Депутат Новосибирского областного совета депутатов 2-го созыва (1998—2001).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Вадима Рубана на сайте ФШР
 Выступления Вадима Рубана в первенствах СССР между командами союзных республик
 Выступления Вадима Рубана в в командных кубках СССР
 Выступления Вадима Рубана в клубных кубках СССР
 Выступления Вадима Рубана в командных чемпионатах России
 Выступления Вадима Рубана в Кубках европейских клубов

Шахматисты СССР
Шахматисты России